Austria:
 Aflenz – gmina targowa w kraju związkowym Styria, w powiecie Bruck-Mürzzuschlag
 Aflenz Kurort – dawna gmina targowa
 Aflenz Land – dawna gmina

Zobacz też:
 Alfenz